Z7 peut faire référence à :
  ;
 BMW Z7, un prototype de la BMW Z8, une voiture ;
 Nikon Z7, un appareil photographique numérique hybride de Nikon ;
 Z7, une catégorie de hiéroglyphes dans la liste totale des hiéroglyphes selon la classification Gardiner ;
 Z 7 Hermann Schoemann un destroyer de la Kriegsmarine.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres